Gleichnis vom Sämann steht für:
 Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, biblisches Gleichnis 
 Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen, biblisches Gleichnis 
 Gleichnis von der selbstwachsenden Saat, biblisches Gleichnis 

Siehe auch:
  Gleichnisse Jesu – ein Überblick
 Sämann